Cándido De Nicola, calciatore argentino
Domenico De Nicola, calciatore italiano
Enrico De Nicola, primo Presidente della Repubblica Italiana
Fabio De Nicola, pallanuotista italiano
Francesco De Nicola, pittore, scultore e maestro d'arte italiano

Pagine correlate
Nicola (disambigua)
Di Nicola